DUH est un sigle qui peut désigner :
 droit d'usage et d'habitation, le droit d'utiliser un bien immobilier, dans les limites de ses besoins personnels.

 Woody Duh (1959-), un homme politique taïwanais.